Эмин Гулиев:
 Гулиев, Эмин (футболист) — азербайджанский футболист.
 Гулиев, Эмин Алекпер оглы (1976—1995) — Национальный герой Азербайджана.
 Гулиев, Эмин Александрович — азербайджанский пловец.